Абабде (также абадис или габаб) — кочевое племя бедуинов, живущее в северо-восточной Африке, в верхнем Египте и Нубии.

Язык племени 
Язык — беджа; племенная знать говорит преимущественно на арабском языке. Занимаются главным образом верблюдоводством, разводят коз и овец. Некоторые из них ведут оседлый образ жизни в городах, занимаясь ремёслами.

Место расселения 
Родиной племени является обширная Аравийская пустыня. С незапамятных времён это кочевое племя бродило по пустыне со своими стадами овец и коз. Они всегда были в движении, искали воду и еду для себя и своих животных.

Граничат на юге своего поселения с родственным, но часто воюющим с ним племенем бешарин; оба племени захвачены арабами под именем бега (бедша или будша). Оба племени признаются коренными обитателями этих местностей, резко отличаясь от арабов, вторгшихся сюда в VII веке и принёсших ислам.

Образ жизни 
Абабде — пастушеский народ. В конце XIX века их количество не превышало 100 тысяч человек, чьё бедное имущество заключается в плохо выкормленных верблюдах, овцах и козах, пасущихся по горам. Пища преимущественно молочная. Торговлю вели только меновую, но не нищенствовали, более богатые щеголяли гостеприимством.

Абабде делятся на 4 рода: Ашабаб, Мелекас, Саватир и Фукара. Избираемые ими шейхи правят неограниченно, но ответственны перед египетским правительством, которому представляют назначенные с народа сборы.

Сведения 
Сведения о племени крайне скудны, одно из упоминаний находится в репринтном издании книги В. Крюке «Объяснение мест обитания народов в Первой книге Моисея». Ни в одном из упоминаний не указано точное ударение для произношения.

Примечания

Библиография 
 Ф. Гейглина «Reise in das Gebiet des Weissen Nil» (Лейпциг, 1869).

Народы Египта
Народы Судана
Древние народы
Кочевники Африки